Матвє́єв — російське прізвище.
 Матвєєв Анатолій Володимирович (1975—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матвєєв Андрій Матвійович (1701—1739) — російський художник.
 Матвєєв Артамон Сергійович (1625—1682) — московський державний діяч, дипломат, боярин.
 Матвєєв Валентин Володимирович (* 1929) — вчений-металознавець, академік НАНУ.
 Матвєєв Валентин Григорович (*1943) — український політик, член КПУ, народний депутат 1-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань.
 Матвєєв Володимир Йосипович (* 1943) — український політик, депутат ВР України.
 Матвєєв Геннадій Костянтинович (1908—1996) — український юрист-цивіліст, засновник Київської школи міжнародного приватного права.
 Матвєєв Дмитро Миколайович (1953—2018) — радянський і російський актор кіно і дубляжу.
 Матвєєв Євген Володимирович — український графік та художник, лауреат Шевченківської премії 1983 року.
 Матвєєв Євген Євгенович (? — 2022) — сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Матвєєв Євген Семенович  — російський актор, кінорежисер. Народний артист СРСР (1974). Лауреат Державної премії Росії (1974), СРСР (1977).
 Матвєєв Іван Іванович — член РСДРП (б), учасник громадянської війни в Росії.
 Матвєєв Михайло Родіонович (*1892—†1971) — капітан НКВС.
 Матвєєв Олег Юрійович (*1970) — радянський і український футболіст, нападник.
 Матвеєв Олександр Іванович (1952—1974) — український міліціонер.
 Матвєєв Олександр Ігорович (*1989) — український футболіст, захисник.
 Матвєєв Олександр Костянтинович (1907—1992) — токар, почесний громадянин Херсона.
 Матвєєв Олександр Костянтинович (1926—2010) — радянський і російський мовознавець, член-кореспондент РАН.
 Матвєєв Олександр Павлович (1905—1946) — нарком внутрішніх справ Білоруської РСР.
 Матвєєв Олексій Миколайович  — український художник по гриму.
 Матвєєв Сергій Леонідович (*1975) — український велогонщик, призер Олімпійських ігор.
 Матвєєв Юрій Геннадійович († 1990) — правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Матвєєв Хрисанф Михайлович (?-1918) — миколаївський міський голова (1918).
 Матвєєв-Сибіряк Василь Васильович — російський письменник.
Матвєєва:
 Матвєєва Лариса Віталіївна — українська письменниця.
 Матвєєва Новелла Миколаївна  — російська поетеса.
 Матвєєва Олена Йосипівна (1917–?) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання

Російські прізвища